Несколько кораблей Королевского флота носили название HMS Kingfisher. Kingfisher переводится с английского как зимородок.

 HMS Kingfisher (1664) — корабль, находившийся в службе с 1664 по 1667 годы.
 HMS Kingfisher (1675) — 46-пушечный линейный корабль четвёртого ранга. Построен в 1675, перестроен в 1699, разобран в 1728.
 HMS Kingfisher (1684) — 4-пушечный кеч. Закуплен в 1684 году, захвачен французами в 1690.
 HMS Kingfisher (1745) — 14-пушечный шлюп. Спущен в 1745 году. Перестроен в 8-пушечный бомбардирский корабль, использовался в этом качестве с 1758 по 1760. В 1763 продан.
 HMS Kingfisher (1770) — 14-пушечный шлюп. Спущен в 1770, сожжён в 1778 дабы не попал в руки противника.
 HMS Kingfisher (1782) — 18-пушечный бриг-шлюп. Закуплен на стапеле. Спущен в 1782. Разбился в 1798.
 HMS Kingfisher (1804) — 18-пушечный шлюп. Спущен в 1804. Разобран в 1816.
 HMS Kingfisher (1823) — 10-пушечный бриг-шлюп типа «Чероки». Спущен в 1823. Продан в 1838.
 HMS Kingfisher (1845) — 12-пушечный бриг. Спущен в 1845, достроен в 1852, на рейдовой службе до 1875. Продан в 1890.
 HMS Kingfisher (1879) — шлюп типа «Оспрей». Спущен в 1879. Использовался как учебное судно. В 1892 году переименован в HMS Lark, в 1893 — HMS Cruizer. Продан в 1919.
 16-пушечный бриг, спущенный в 1850 году как HMS Martin. В 1890 году переименован в HMS Kingfisher после превращения в учебное судно. Продан в 1907 году.
 Речная канонерская лодка, заказанная в 1912 году. Заказ был отменён.
 HMS Kingfisher (L70) — шлюп типа «Кингфишер». Спущен в 1935, продан в 1947.
 RFA King Salvor (A291) в 1954 переименован в HMS Kingfisher. В списках флота до 1960.
 HMS Kingfisher (P260) — Патрульный корабль типа «Бёрд». Спущен в 1974. Продан в 1996.

Помимо вышеперечисленных существовал бриг HMS Kingfish, числившийся на службе с 1807 по 1814.